Ойконим

 Биюк-Бораш — вариант названия исчезнувшего села Безлесное в Сакском районе Крыма до 1945 года;
 Биюк-Бораш — название исчезнувшего села Холмистое в Первомайском районе Крыма до 1948 года;
 Биюк-Бораш — вариант старого названия села Фрунзе  в Первомайском районе Республики Крым.